Jorginho (nogometaš, rođen 1964.), brazilski nogometaš koji je osvojio Svjetsko prvenstvo 1994.
 Jorginho (nogometaš, rođen 1991.), talijanski nogometaš